

Фамилия 
Санде (, , ) — фамилия.

Известные носители 
 Санде, Жюль (1811—1873) — французский писатель.
 Санде, Крис (род. 1964) — кенийский боксёр.
 Санде, Тео ван де (род. 1947) — нидерландский кинооператор и продюсер. (IMDb)
 Санде, Франсиско де (1540—1602) — испанский чиновник, колониальный администратор Филиппин.
 Санде, Эйстейн (род. 1943) — норвежский шахматист.
 Санде, Эмели (род. 1987) — шотландская певица и автор песен.

Географические названия 
 Санде (Вестфолл) — коммуна в Норвегии.
 Санде (Мёре-ог-Румсдал) — коммуна в Норвегии.

Народ 
 Санде, занде, азанде — народ в Африке, а также язык этого народа.

Примечания